Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Collector Swedish Open 2015 des Damentennis in Båstad, Schweden. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 12. bis 13. Juli 2015 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Båstad